Павел Анисимов: Анисимов, Павел Алексеевич (1904—1941) — советский политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (1938—1946).
 
 Анисимов, Павел Сергеевич (род. 1986) — российский шахматист.